Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2012 (offiziell World Women's Curling Championship 2012) fand vom 17. bis 25. März in Lethbridge, Kanada statt. Austragungsort der Weltmeisterschaft war die Heimstätte des Lethbridge Hurricanes, das ENMAX Centre. Weltmeister wurden die Schweizerinnen.

Qualifikation 
  (Ausrichtende Nation)
  (Titelverteidiger)
  (Zweitbester Teilnehmer aus der amerikanischen Region bei der Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2011,  ist als Gastgeber qualifiziert)
 Top sieben Teams der Curling-Europameisterschaft 2011
  (Europameister)
  (dritter Platz)
 
 
 
  (als siebenter qualifiziert, da  als Titelverteidiger und nicht Vizeeuropameister qualifiziert)
  (siegte im World Challenge)
 Top zwei Teams der Curling-Pazifik-Meisterschaft 2011
  (Vize)
  (Sieger)

Teilnehmerinnen

Spielplan / Ergebnisse

Zeichenerklärung 
 : Das Hammersymbol bedeutet das Recht des letzten Steins im ersten End.
 X: Ein X in der Tabelle weist auf nicht gespieltes End hin.

Round Robin 
Draw 1
Samstag, 17. März, 14:00

Draw 2
Samstag, 17. März, 19:00

Draw 3
Sonntag, 18. März, 09:00

Draw 4
Sonntag, 18. März, 14:30

Draw 5
Sonntag, 18. März, 19:30

Draw 6
Montag, 19. März, 09:00

Draw 7
Montag, 19. März, 14:00

Draw 8
Montag, 19. März, 19:00

Draw 9
Dienstag, 20. März, 09:00

Draw 10
Dienstag, 20. März, 14:00

Draw 11
Dienstag, 20. März, 20:00

Draw 12
Mittwoch, 21. März, 09:00

Draw 13
Mittwoch, 21. März, 14:00

Draw 14
Mittwoch, 21. März, 19:00

Draw 15
Donnerstag, 22. März, 09:00

Draw 16
Donnerstag, 22. März, 14:00

Draw 17
Donnerstag, 22. März, 19:00

Ergebnis der Round Robin 

Tiebreaker
Freitag, 23. März, 14:00

Playoffs 

Erster gegen Zweiter
Freitag, 23. März, 19:00

Dritter gegen Vierter
Samstag, 24. März, 13:00

Halbfinale
Samstag, 24. März, 18:00

Spiel um Platz 3
Sonntag, 25. März, 09:00

Finale
Sonntag, 27. März, 16:30

Endstand

Siehe auch 
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2012

Weblinks 
 Ergebnisse des Damenturniers (englisch)

Einzelnachweise 

Damen
Weltmeisterschaft Damen
Sportveranstaltung in Lethbridge
Curling-Wettbewerb der Damen
Curling (Kanada)